Beas puede referirse a:

Lugares

España 
 Beas, municipio de la provincia de Huelva.
 Beas de Granada, municipio de la provincia de Granada.
 Beas de Guadix, municipio de la provincia de Granada.
 Beas de Segura, municipio de la provincia de Jaén.

India 
 Beas, ciudad del estado del Punyab.

Grecia 
 Beas o Bea, antigua ciudad de Laconia.